Dale Kettlewell est un personnage de fiction de la série américaine Greek, interprété par Clark Duke.

Dale est le colocataire de Rusty, ils vont très vite devenir amis. Il est étudiant en ingénierie, il déteste être en retard dans ses devoirs. Dale est très catholique, il écoute une radio chrétienne et a mis une croix dans sa chambre. Il méprise les fraternités et il va même tenter de créer sa propre fraternité anti-fraternité. Il craque pour la sœur de Rusty.

Personnage de Greek